Референдумы в Швейцарии проходили 20 мая и 2 декабря 1928 года. На майском референдуме избирателей спрашивали одобряют ли они поправку к Статье 44 Конституции относительно мер против иностранной инфильтрации. Конституционная поправка была одобрена. В декабре прошло голосование по поводу гражданской инициативы Kursaalspiele об азартных играх. Инициатива была отклонена.

Избирательная система 
Конституционный референдум являлся обязательным и требовал двойного большинства для одобрения. Гражданская инициатива по азартным играм также требовала для одобрения двойного большинства.

Результаты

Поправка к Статье 44 Конституции

Инициатива по азартным играм

Примечания 

Швейцария
1928 год в Швейцарии
1928